Топчиев — русская фамилия; имеет женскую форму Топчиева. Происхождение фамилии — от Топчи, означающего в тюркских языках и по-болгарски «пушкарь, артиллерист».

Топчиев 
 
 Топчиев, Алексей Васильевич (1912—1969) — советский государственный деятель.
 Топчиев, Василий Васильевич (1899—1942) — советский офицер, первый командир Разведотряда Черноморского флота.
 Топчиев, Дмитрий Александрович (1940—2021) — российский химик.
 Топчиев, Дмитрий Николаевич (род. 1966) — украинский футболист, полузащитник. Выступал за сборную Украины.
 Топчиев, Леонид Георгиевич (1930—2021) — советский и российский актёр, заслуженный артист РСФСР (1969).

Топчиева 
 Топчиева, Клавдия Васильевна (1911—1984) — советский физикохимик, специалист в области гетерогенного катализа, профессор, декан химического факультета МГУ.

См. также 
 Топчи
 Топчиха

Примечания